Tamanawa (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba: Tamanawa (Chiba) (heute: Kamakura)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Tamanawa (Han)